Holne steht für:
 Holne (England), ein Dorf in England
 Houlle, einen französischen Ort auf Flämisch